— исчезнувшая деревня в Таборинском районе Свердловской области России.

Географическое положение 
Располагалась на левом берегу реки Емная в 22 км от деревни Носово и в 390 км к северо-востоку от Екатеринбурга.

История 
С 1927 по 1954 год была центром Ёмнинского сельсовета, в состав которого, кроме Ёмнинского, входили населённые пункты Усть-Ёмнинск, Средний Ёмнинск, Корниловск и Черничный. 18 июня 1954 года указом Президиума Верховного совета РСФСР Ёмнинский и Переходный сельсоветы вошли в состав Носовского сельсовета.

Примечания

Ссылки 

 Унже-Павинское сельское поселение на сайте Департамента информационной политики Губернатора Свердловской области

Упразднённые населённые пункты Таборинского муниципального района